Натуральне число 76
 76 рік до нашої ери
 76 рік нашої ери